Le CAR Development Trophy 2011 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de troisième division.

Équipes engagées 

 
 
  Libye

Notes et références 

2011
Événement sportif international en Afrique
Rugby à XV en 2011